Lomas de Campos, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya).
 Lomas de Solymar, localitat balneària, part de la Ciudad de la Costa, ubicada al departament de Canelones, al sud de l'Uruguai
 Lomas de Zamora, ciutat argentina situada a la zona centre-est de la província de Buenos Aires
 Lomas Athletic Club, club de esportiu argentí de la ciutat de Lomas de Zamora
 Bruno Lomas (Xàtiva, 1940 - Pobla de Farnals, 1990), cantant de rock valencià